Lake Park (Florida)
Lake Park (Georgia)
Lake Park (Iowa)
Lake Park (Minnesota)
Lake Park (North Carolina)
Round Lake Park
Crooked Lake Park
Mountain Lake Park
Spring Lake Park
Crystal Lake Park (Missouri)
Leisure Village West-Pine Lake Park (New Jersey)
Penn Lake Park